Tower ( für ‚Turm‘) steht für:
 Ausführung von Computergehäuse
 Tower (Band), niederländische Pop-Gruppe der 1980er Jahre
 Tower (Luftfahrt), Kontrollturm eines Flugplatzes
 Tower (Spiel), Gesellschaftsspiel von Piet Hein
 Tower (Unternehmen), neuseeländisches Unternehmen der Versicherungswirtschaft

Orte:
 Tower of London, Festung in London, Vereinigtes Königreich
 Tower (Minnesota), Ort in den Vereinigten Staaten

Personen:
 Beauchamp Tower (Ingenieur) (1845–1904), englischer Erfinder und Ingenieur
 Eddie Tower (1899–1956), belgischer Jazzgeiger, Komponist, Arrangeur und Bandleader 
 Harold Tower (1911–1994), US-amerikanischer Ruderer
 Joan Tower (* 1938), US-amerikanische klassische Komponistin
 John Tower (1925–1991), US-amerikanischer Politiker
 Reginald Thomas Tower (1860–1939), britischer Diplomat und Hochkommissar der Freien Stadt Danzig (1919–1920)

Siehe auch:
 The Tower (Begriffsklärung)
 Tower Bridge, Brücke über die Themse, London, Vereinigtes Königreich
 Tower Colliery, Kohlezeche in Südwales, Vereinigtes Königreich
 Tower Hill (Begriffsklärung)
 Tower Island, Insel im Palmer-Archipel, Antarktis
 Tower Peak, Berg im Grahamland, Antarktika
 Towers (Begriffsklärung)
 Tower 46